Villafeliz puede referirse a:

Divisiones administrativas

En España 
 :
 Villafeliz de Babia, localidad del municipio de San Emiliano.
 Villafeliz de la Sobarriba, localidad del municipio de Valdefresno.